Джеймс Эдвардс:
 Эдвардс, Джеймс (1918—1970) — афроамериканский актёр кино и телевидения.
 Эдвардс, Джеймс (1927—2014) — американский политик, первый республиканец, избранный губернатором Южной Каролины после Реконструкции Юга.
 Эдвардс, Джеймс (род. 1955) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1977—1996 годах.
 Эдвардс, Джеймс (1757—1816) — английский книготорговец и библиограф.
 Эдвардс, Джеймс (1927—2010) — новозеландский политик, депутат парламента Нейпира.
 Эдвардс, Джеймс — действующий президент (с  1990 года) университета Андерсона в Индиане.
 Эдвардс, Джеймс (1835—1922) — британский политик и армейский генерал.
 Эдвардс, Джеймс (1921—2022) — канадский лётчик времён второй мировой войны, самый результативный ас Кампании в Ливийской пустыне.